

Забор'є — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Забор'є — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Забор'є — присілок, Котельницький район, Кіровська область
 Забор'є — селище, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Забор'є — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Забор'є — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Забор'є — присілок, Слободський район, Кіровська область